Дронго () — род птиц из семейства дронговых.
 Дронго — персонаж серии книг Чингиза Абдуллаева
 Дронго — российский детективный телесериал 2002 года с Иваром Калныньшем в главной роли (по произведениям Чингиза Абдуллаева)